The Law of the West – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Selig Polyscope Company
The Law of the West – cortometraggio del 1912 diretto da Thomas H. Ince